Стефан Едберг је освојио турнир. У финалу је победио Бреда Гилберта са 6:1, 6:1.

Носиоци

 'Стефан Едберг (победник)
 Андре Агаси (треће коло)
 Андрес Гомез (полуфинале)
 Бред Гилберт (финале)
 Арон Крикстин (треће коло)
 Џеј Бергер (треће коло)
 Мајкл Ченг (четвртфинале)
 Џон Макенро (треће коло)

  Андреј Чесноков ''(друго коло) 
  Пит Сампрас ''(треће коло) 
  Џим Куријер ''(четвртфинале) 
  Јонас Свенсон ''(прво коло) 
  Ги Форже ''(треће коло) 
  Тим Мејот ''(прво коло) 
  Ричард Фромберг ''(четвртфинале) 
  Петр Корда ''(прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1990.